Naxcivan (pronunțat Nahcivan) sau Nahicevan se poate referi la:

 Republica Autonomă Naxcivan, o exclavă a Azerbaidjanului
 Naxcivan (oraș), capitala Republicii Autonome Naxcivan
 Hanatul Naxcivan (1747–1828)
 Uezdul Naxcivan, Imperiul Rus (1849–1920)
 Republica Autonomă Sovietică Socialistă Nahicevan (RASSN), o republică autonomă din Uniunea Sovietică (1921–1990)
 Raionul Nahicevan din RSS Azeră, redenumit în 1991
 Câmpia Naxcivan, o zonă cu petrol și gaz
 Râul Naxcivan, pe care este situat orașul Naxcivan 
 Regiunea Economică Naxcivan
 Aeroportul Naxcivan
 Naxcivan-pe-Don, așezarea armenească